Восстания рабов («войны рабов») — серия из трёх крупнейших восстаний рабов в эпоху поздней Римской республики:

 Первое сицилийское восстание (135 до н. э. — 132 до н. э., Сицилия) — под предводительством Евна и Клеона.
 Второе сицилийское восстание (104 до н. э. — 100 до н. э., Сицилия) — под предводительством Сальвия Трифона и Афиниона.
 Восстание Спартака (74 до н. э. — 71 до. н. э., Италия)

См. также 
 Рабство в Древнем Риме

Восстания рабов